Діана Рігг (англ. Diane Rigg; 20 липня 1938, Донкастер — 10 вересня 2020, Лондон) — британська акторка театру, кіно та телебачення.
 Брайан Марк Рігг (народився 16 березня 1971) — американський письменник і оратор.